Колонија Виљас дел Сол има више значења:

 Колонија Виљас дел Сол (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Виљас дел Сол (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику